Gradište est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Gradište, un village et une municipalité située dans le Comitat de Vukovar-Syrmie ;
Gradište, une localité située dans la municipalité de Kutjevo, comitat de Požega-Slavonie ;
en Moldavie
Gradişte, un village situé dans le district de Cimislia ;
en Serbie
Gradište, un village situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Gradište, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Gradište, un village situé dans la municipalité de Merošina, district de Nišava ;
Gradište, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
Gradište, un village situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.